I7 steht für:
 Intel-Core-i-Serie
 Int’Air Îles (IATA-Code), komorische Fluggesellschaft
 BMW i7, Automodell

Abkürzung